Fuente el Saz är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Fuente el Saz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fuente el Saz är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro San Pedro,  meter över havet,  km nordväst om Fuente el Saz. Runt Fuente el Saz är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrejón de Ardoz,  km söder om Fuente el Saz. Trakten runt Fuente el Saz består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid